Тёмный город:

Фильмы 
 Тёмный город (фильм, 1950)
 Тёмный город (фильм, 1990)
 Тёмный город (фильм, 1998)

Книги 
 Тёмный город (2007), фантастический роман Александра Лонса

Разное 
 Фестиваль «Тёмный Город» (Dark City Festival) — фестиваль готической музыки в Эдинбурге.
 Dark City — российский журнал о рок-музыке.

Примечания